O Torneio Internacional do Recife de hóquei em patins -  A competição decorreu entre os dias 26 e 28 de Agosto de 2008, e contou com a presença das três equipes pernambucanas: Sport Clube Recife, Clube Português do Recife / Chesf e Clube Náutico Capibaribe, além da União Desportiva Oliveirense, de Portugal.

Esta foi a XII edição do tradicional torneio de hóquei em patins, que era disputado, todos os anos, na capital do estado de Pernambuco.

1ª Jornada (26/08/2008)

2ª Jornada (27/08/2008)

3ª Jornada (28/08/2008)

Classificação Final

Ligações externas
 Oliveirense vence torneio do Recife (Mundook.net)

Torneio Internacional do Recife